

Codici 
 ntz – codice ISO 639-3 della lingua natanzi

Economia 
 NTZ – simbolo NYSE del gruppo Natuzzi